Цзяньян (Чэнду) (简阳) — городской уезд города субпровинциального значения Чэнду провинции Сычуань (КНР)
 Цзяньян (Наньпин) (建阳) — городской уезд городского округа Наньпин провинции Фуцзянь (КНР)